Bundestagswahlkreis Duisburg steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Duisburg I
 Bundestagswahlkreis Duisburg II